Naturama («Натурама») — 13 эпизод 7 сезона мультсериала «Футурама». Североамериканская премьера состоялась 29 августа 2012 года.

Сюжет 
Эта серия состоит из трёх эпизодов, которые являются частью документального фильма о природе Земли «Дикая Вселенная», спродюсированного «Омикронианским страховым обществом». В каждом эпизоде все персонажи представлены в виде различных животных.

Лососи 
Персонажи изображены в виде лососей (за исключением Зойдберга, который показан речным лобстером). Приплыв из родного ручья в море, молодой лосось (Фрай) встречается во время купания в море с другой лососихой (Лила). Между ними возникает симпатия. Лила отвергает ухаживания другого лосося (Зепп Бранниган) и обещает спариться с Фраем, когда придёт положенное время. Однако, когда приходит час возвращаться в ручей, оказывается, что Лила родилась в соседнем ручье, из-за чего они вынуждены расстаться (инстинкт не позволяет лососю плыть в чужой ручей). Зепп, который родом из того же ручья, откуда и Лила, уже готовится оплодотворить отложенную Лилой икру, но он оказывается пойманным и съеденным гризли Бррр (Лррр). Ради Лилы Фрай перепрыгивает из своей реки в реку Лилы, но не долетает и застревает на камнях, разделяющих обе реки. Его также ловит Бррр, но в этот момент появляется самка гризли (Нднд), которая начинает спорить с Бррром из-за слишком большого количества рыбы, из-за чего Бррр неохотно отпускает Фрая в ручей. Фрай достигает Лилы и оплодотворяет её яйца, после чего они оба умирают вместе с другими лососями.

Черепаха с острова Пинты 
Профессор Фарнсворт представлен в образе последней в своём роде Абингдонской слоновой черепахи с острова Пинты по имени Одинокий Хьюберт. Этот факт заставляет его друзей-животных — зябликов Дарвина (Фрай, Лила, Гермес и Эми) и морскую игуану (Бендер) — убедить его найти супругу и дать потомство, чтобы его вид продолжил существование. Одинокий Хьюберт в поисках самки отправляется на вершину холма, где, по его воспоминаниям, он когда-то встречал самку своего подвида. После 18-месячного путешествия, в ходе которого сменяется несколько поколений зябликов, Одинокий Хьюберт наконец приходит, но по ошибке он начинает спариваться с лежащим рядом камнем, похожим на черепаху. В этот момент появляется настоящая черепаха (Мамочка), которая в порыве ревности к камню сталкивает его с холма. Затем черепахи спариваются, а потом самка откладывает три яйца и Одинокий Хьюберт с чувством выполненного долга уходит. Несколько месяцев спустя из яиц вылупляются маленькие черепашки (Уолт, Ларри и Игнар), которые тут же скатываются вниз с холма, туда, куда откатился камень. Камень падает на черепашек, раздавливая их, что приводит к вымиранию подвида.

Морские слоны 
Альфа-самец колонии морских слонов (Бендер) благодаря своему огромному весу занимает доминирующее положение в стае и может свободно спариваться с десятками самок, в то время как остальные самцы (Фрай, Гермес, Фарнсворт) остаются ни с чем. Один из морских слонов (Киф) не согласен с существующим положением и хочет добиться внимания одной из самок (Эми). Фарнсворт подкидывает ему идею — ухаживать за самкой, пока альфа-самец спит. Киф добивается расположения Эми, принеся ей в подарок кальмара (Зойдберг). Они начинают спариваться. Но вскоре Бендер замечает их и, запугивая Кифа, требует от него убраться. Рассерженный Киф вызывает Бендера на поединок за положение в стае, но Бендер быстро его одолевает и забивает до смерти. Но, пока шёл поединок, другие самцы успели спариться с самками и получить от них потомство.

Эпилог 
После окончания документального фильма идёт рекламное объявление. «Омикронианское страховое общество» «А вы застраховали свою планету?». После чего флот космических кораблей уничтожает Землю.

Интересные факты 
 Эпизод был посвящён Одинокому Джорджу, последнему известному представителю Абгидонской слоновой черепахи, который умер 24 июня 2012 года, так и не дав потомства.
 Фрай-зяблик после путешествия на вершину холма наглядно демонстрирует теорию эволюции, разработанную Чарльзом Дарвином именно на примере галапагосских зябликов.
 Закадровый голос в конце первой части замечает, что «Бесконечный цикл жизни подходит к концу — бессмысленному и мрачному». Однако в серии не упоминается одна из особенностей жизненного цикла лосося. В момент нереста поколение родителей откладывает икру и умирает, создавая в месте нереста множество разлагающейся биомассы, которой в первое время жизни питаются родившиеся мальки, в этом смысле жизненный цикл лосося никак нельзя назвать бессмысленным.

Ссылки на культурные явления 
 Ссылкой на фильм «Чужой» является один из эпизодов заставки серии.
 «Омикронианское страховое общество» (англ. Mutual of Omicron) является аллюзией на «Страховое общество Омахи» (англ. ).
 Поцелуй Фрая и Лилы при поедании червяка имеет очевидное сходство с аналогичной сценой из мультфильма «Леди и Бродяга».
 Вероятно, отсылкой на фильм «В поисках Немо» является эпизод в океане, когда Фрай и Лила смотрят на стену из розовых медуз.
 Попав в лапы к Бррру, Фрай кричит: «Спасите! Рыбная полиция» (англ. Help! ).

Ссылки на предыдущие эпизоды 
 В заставке появляется мистер Пеппи из эпизода Fry am the Egg Man.
 Просьба Фрая о помощи похож на смешную помощь только о неудачном касании руки в аквариум в эпизоде The Thief of Baghead и говорил: «На помощь! Полиция!». Только Бендер в этом эпизоде ничего не видел. А в другом видел, вдобавок засмеялся и сфотографировал.

Ссылки 
 Naturama на Futurama wiki
 

31st Century Fox